Carlos Manuel Castela Ala Martins (Águeda, 1962) é um piloto português de todo-terreno, que participou em moto no Rali Dakar de 1999, de 2001 e de 2007. 

Chegou a Dakar em 34º lugar no seu ano de estreia e em 19º lugar na sua segunda participação. Em 2007 participou no Lisboa-Dakar, sem assistência, e ficou em 74º lugar da geral.

Naturais de Águeda
Motociclistas de Portugal
Desportistas do distrito de Aveiro